Sado est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Sado, un arrondissement au Bénin ;
 Sado, une ville et une île du Japon ;
 Sado, un fleuve du Portugal ;
 Sado, une ville du Japon, sur l'île du même nom.

Patronyme 

 Fatuma Sado, athlète éthiopienne

Cinéma 
 Sado, un film historique sud-coréen de Lee Joon-ik, sorti en 2015.

Astronomie 
(118230) Sado : astéroïde.

Patronyme éthiopien